Power Snooker 2010 − pierwsza edycja nierankingowego, zaproszeniowego turnieju snookerowego – Power Snooker Masters, rozegrana 30 października 2010 w kompleksie indigO2 w Londynie. W finale turnieju Ronnie O’Sullivan zwyciężył nad Dingiem Junhui 572-258.

Nagrody 
 Miejsce 1: £ 35000 
 Miejsce 2: £ 15000 
 Miejsce 3: £ 8000
 Miejsce 4: £ 5000 
 Miejsca 5–8: £ 3000

Wyniki turnieju

Przypisy 

Nierankingowe turnieje snookerowe
2010 w sporcie
Sport w Londynie